Buell (motorfiets), Amerikaans motorfietsmerk

 Personen
 Bebe Buell (1953), Amerikaans model en zangeres
 Don Carlos Buell (1818-1898), Amerikaans generaal